Klosterweiher bezeichnet folgende Seen:
 Klosterweiher (Dachsberg) im Südschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Klosterweiher (Lindau), bei Heimesreutin, Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern, Deutschland
 Klosterweiher (Michelfeld), zwei Weiher am Klosterbach bei Forsthaus, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Klosterweiher (St. Georgen im Schwarzwald), Weiher im Lauf der Brigach in St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Klosterweiher (Wald), Stillgewässer in Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, Deutschland

 Burtscheider Weiher, Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Franzosenweiher, Spreitenbach, Schweiz

Klosterweiher bezeichnet folgende Gebiete:
 Naturschutzgebiet Klosterweiher, Schutzgebiet im Kanton Schwyz, Schweiz
 Salemer Klosterweiher, Vogelschutzgebiet im Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Kloster Weiher
 Klostersee
 Klosterteich